Aquesta llista de rectors del Seminari Conciliar de Barcelona representa una recopilació dels titulars del Seminari Conciliar de Barcelona dels quals hi ha constància, ordenats de més antic a més recent.

Referències 

Rectors del Seminari Conciliar de Barcelona